Esta é uma lista de municípios do Estado de São Paulo por população estimada no ano de 1937, com a divisão territorial administrativa e os topônimos da época.

Populacao
1937